Schaack ist der Familienname folgender Personen:

 Christel Schaack (1925–2021), deutsches Fotomodell und Schönheitskönigin
 Didi Schaack (* 1951), deutscher Schauspieler
 Ernst Schaack (* 1935), deutscher Erziehungswissenschaftler
 Michael Schaack (* 1957), deutscher Regisseur und Filmproduzent

Siehe auch:
 Schaak
 Schack
 Schak